Купьеваха () — село,
Купьевахский сельский совет,
Богодуховский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6320885501. Население по переписи 2001 г. составляет 391 (172/219 м/ж) человек.

Является административным центром Купьевахского сельского совета, в который не входят другие населённые пункты.

Географическое положение 
Село Купьеваха находится на обоих берегах реки Березовка, преимущественно на левом берегу.
Село вытянуто вдоль реки на ~6 км.
Река и её притоки протекают по балким Байрак, Долгая, Чапайдина, Гончарова на которых созданы многочисленные запруды.
В 4-х км находится железнодорожная станция Купьеваха.
Через село проходит автомобильная дорога .

История 
 1684 — дата основания.
 1943 — Курская битва.

Культура 
 Школа I—II ст. Школа закрыта с 2009г .

Экономика 
ЧП «Тарасовка», СФГ Гапонцева В. Б.,СФГ «вера», СФГ «Зірка», СФГ «Проминь».

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов и Памятный знак воинам-односельчанам. Похоронено 142 воина.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины